Alžběta ze Stolberg-Rossla (23. července 1885, Roßla – 16. října 1969, Eutin) byla sňatkem meklenbursko-schwerinskou vévodkyní.

Život 
Alžběta se narodila do starobylého rodu Stolberg jako druhá dcera prince Botha zu Stolberg-Roßla, syna hraběte Karla ze Stolberg-Rossla, a jeho manželky Hedviky z Isenburg-Büdingenu, nejstarší dcery knížete Bruna z Ysenburgu a Büdingenu.

15. prosince 1909 se jako čtyřiadvacetiletá provdala rok po smrti jeho první manželky Alžběty Sibyly Sasko.Výmarsko-Eisenašské za o téměř třicet let staršího Jana Albrechta Meklenburského, regenta Brunšvického vévodství. Jejich manželství zůstalo bezdětné.

Manžel zemřel v roce 1920 a Alžběta se po čtyřech letech v Ludwigslustu provdala za jeho nevlastního bratra, jednapadesátiletého vdovce Adolfa Fridricha Meklenburského. Přestože i toto manželství zůstalo bezdětné, stala se Alžběta nevlastní matkou šestileté Woizlawy Feodory.

Alžběta zemřela v Eutinu, Šlesvicko-Holštýnsku 16. října 1969 ve věku 84 let, dva měsíce po smrti druhého manžela.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 23. července
Narození v roce 1885
Úmrtí 16. října
Úmrtí v roce 1969
Dynastie Meklenburských
Nositelé Řádu drahocenné koruny I. třídy